

Seedning 

  Rafael Nadal (segrare)
  Alexander Zverev (kvartsfinal)
  Marin Čilić (kvartsfinal)
  Grigor Dimitrov (tredje omgången)
  Juan Martín del Potro (semifinal)
  Kevin Anderson (fjärde omgången)
  Dominic Thiem (final)
  David Goffin (fjärde omgången)
  John Isner (fjärde omgången)
  Pablo Carreño Busta (tredje omgången)
  Diego Schwartzman (kvartsfinal)
  Sam Querrey (andra omgången)
  Roberto Bautista Agut (tredje omgången)
  Jack Sock (första omgången)
  Lucas Pouille (tredje omgången)
  Kyle Edmund (tredje omgången)
  Tomáš Berdych (första omgången)
  Fabio Fognini (fjärde omgången)
  Kei Nishikori (fjärde omgången)
  Novak Đoković (kvartsfinal)
  Nick Kyrgios (lämnade återbud)
  Philipp Kohlschreiber (första omgången)
  Stan Wawrinka (första omgången)
  Denis Shapovalov (andra omgången)
  Adrian Mannarino (första omgången)
  Damir Džumhur (tredje omgången)
  Richard Gasquet (tredje omgången)
  Feliciano López (första omgången)
  Gilles Müller (första omgången)
  Fernando Verdasco (fjärde omgången)
  Albert Ramos Viñolas (tredje omgången)
  Gaël Monfils (tredje omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018